Žlutá může být:
 žlutá – barva
jiný význam
 žlutá flotila – historické neformální označení
 žlutá hvězda viz Davidova hvězda
 Žlutá jola – dobrodružná novela pro děti od českého spisovatele Petra Nevoda
 žlutá karta – napomenutí v kolektivních sportech
 Žlutá ponorka (rozcestník) – více významů
 žlutá rasa viz mongoloidní rasa
 Žlutá řeka – řeka na východě Číny
 žlutá skvrna – místo na oční sítnici
 Žlutá stěna viz Žltá stena
 Žlutá věž viz Žltá veža
 žlutá vlajka – signalizace při automobilových závodech
 žlutá zakrslost ječmene – choroba postihující trávy
 žlutá zimnice – onemocnění přenášené komáry
 žlutá žurnalistika – označení pro bulvární tisk a nepříliš etické novinářské postupy

Rozcestníky - místopisné jméno